Чемпіонат Австрії 1985—1986 () — 75-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій вісімнадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Осінній сезон

Весняний сезон

Чемпіонський раунд

Перехідний раунд 

(*)Клуби Першої ліги.

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1986
Австрія
Австрія
1985 в австрійському спорті
1986 в австрійському спорті